Okręty US Navy o nazwie USS „Nokomis”

 Pierwszy USS „Nokomis” (SP-609) był jednostką patrolową. Służył w US Navy w czasie I wojny światowej.
 Drugi USS „Nokomis” (YT-142) był holownikiem. W służbie w latach 1940-1974.

Nokomis